Скотт Гілберт (;  1949) — американський біолог розвитку, автор відомого підручника з біології розвитку, один з засновників еволюційної біології розвитку. Почесний професор Свортмор-Коледжу, де викладав багато років.

Біографія 
Отримав ступінь бакалавра на факультетах біології та релігієзнавства Весліанського університету. Далі здобув ступінь доктора філософії з біології в Університеті Джонса Гопкінса.

Працював у Гельсінському університеті.

Важливі наукові праці 
 Gilbert, S. F. 1978. The embryological origins of the gene theory. J. Hist. Biol. 11: 307-351.
 Gilbert, S. F. 1991. Epigenetic landscaping: C. H. Waddington’s use of cell fate bifurcation diagrams. Biology and Philosophy. 6: 135 - 154.
 
 Gilbert, S. F. and Faber, M. 1996. Looking at embryos: The visual and conceptual aesthetics of emerging form. In The Elusive Synthesis: Aesthetics and Science (A. I. Tauber, editor). Kluwer Academic Publishers, Dordecht. pp. 125 -151.
 Gilbert, S. F. and Sarkar, S. 2000. Embracing complexity: Organicism for the Twenty-first Century. Developmental Dynamics 219: 1 - 9.
 Gilbert, S. F. 2001. Ecological developmental biology: Developmental biology meets the real world. Developmental Biology 233: 1 - 12.
 Gilbert, S. F. and Zevit, Z. 2001. Congenital human baculum deficiency: The generative bone of Genesis 2: 21-23. American Journal of Medical Genetics 101: 284 - 285.
 Gilbert, S. F. 2003. The genome in its ecological context: philosophical perspectives on interspecies epigenesis. Annals of the New York Academy of Science 981: 202 - 218.
 Gilbert, S. F. 2003. Opening Darwin’s Black Box: Teaching evolution through developmental genetics. Nature Reviews: Genetics 4: 735 - 741.
 Gilbert, S. F. 2003. The morphogenesis of evolutionary developmental biology. International J. Dev. Biol. 47: 467 - 477.
 Gilbert, S. F. and the Swarthmore College Evolution and Development Seminar. 2007. The aerodynamics of flying carpets: Why biologists are loath to “teach the controversy.” The Panda’s Black Box: Opening Up the Intelligent Design Controversy. (ed. N. Comfort). Johns Hopkins University Press, Baltimore. Pp. 40 – 62.
 Cebra-Thomas, J., Tan, F., Sistla, S., Estes, E., Bender, G., Kim, C., and Gilbert, S. F. 2005. How the turtle forms its shell: A paracrine hypothesis of carapace formation. J. Exp. Zool. B: 304: 558– 569.
 Gilbert, S.F., Sapp. J., and Tauber, A. I. 2012. A symbiotic view of life: We have never been individuals. Quarterly Review of Biology 87: 325 – 341.
 Cebra-Thomas JA, et al. 2013. Late-emigrating trunk neural crest cells in turtle embryos generate an osteogenic ectomesenchyme in the plastron. Developmental Dynamics 242: 1223- 1235.
 Gilbert, S. F. 2013. Wonder and the necessary alliances of science andreligion. Euresis J. 4: 23 – 46.
 Moustakas-Verho, J. et al 2014. The origin and loss of periodic patterning in the turtle shell. Development. In press. doi:10.1242/dev.109041

Примітки

Джерела 
 Scott Gilbert. Profile at Swarthmore College